Рио Делгадо има више значења:

 Рио Делгадо (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Делгадо (Сантијаго Ханика), насеље у савезној држави Оахака у Мексику